Вардугино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вардугино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Вардугино — деревня в Старицком районе Тверской области.